Anne-Marie Rindom – velista danese
 Jan Rindom – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 danese
 Jessie Rindom – attrice danese
 Svend Rindom – sceneggiatore e attore cinematografico danese